Listan visar historiska byggnadsverk i provinsen Esfahan.

Esfahan
Arkitektur i Iran
Listor med anknytning till historia
Listor med anknytning till Iran
Listor med anknytning till arkitektur